Карей (, , ) — город на северо-западе Румынии, в жудеце Сату-Маре, на границе с Венгрией. Второй по важности город жудеца Сату-Маре. В прошлом принадлежал венгерским магнатам из рода Каройи.

Население 
На 2007 год население города составляет 22611 человек.

Национальный состав:
 Венгры — 53%
 Румыны — 40%
 Немцы — 3%
 Цыгане — 3%

Города-побратимы 
  Орошхаза (Венгрия)
  Ньирбатор (Венгрия)
  Матесалька (Венгрия)

Известные уроженцы 
 Ачади, Игнац (1845—1906) — венгерский историк, журналист и прозаик, член-корреспондент Венгерской академии наук.
 Руха, Штефан (1931—2004) — румынский скрипач и педагог .

Ссылки 
  Официальный сайт администрации города

Города Румынии
Сату-Маре (жудец)